Ken Levine peut désigner :
 Ken Levine (1950-), personnalité de la télévision ;
 Ken Levine (1966-), créateur de jeu vidéo.